Томмо́т () — город (с 1923) в Алданском районе Республики Саха (Якутия) Российской Федерации, образует городское поселение город Томмот.

История и описание 

Город расположен по обоим берегам реки Алдан (приток Лены), в 390 км от Якутска, в 65 км от районного центра города Алдана.

Железнодорожная станция Амуро-Якутской железнодорожной магистрали Беркакит — Томмот — Якутск.

Своим появлением Томмот обязан промышленному освоению Алданского района в 1920-х годах. Город основан 12 июня 1925 года в 80 км от прииска Незаметного, рядом с Укуланской пристанью. Первый дом заложен 14 июня 1925 года в устье реки Укулан у её впадения в Алдан, в густом сосновом бору. Город строился, становясь зоной отдыха населения золотопромышленного Алдана. Официально статус города получен в 1933 году. В 1930—1953 годах Томмот был центром Томмотского района.

В 1925—1926 годах в Томмоте жил и работал Иван Дмитриевич Папанин. Летом 1925 года шла речь о необходимости построить на Алдане в Якутии мощную по тем временам радиостанцию. Тогда Папанина назначили заместителем начальника строительства. Начальником экспедиции был Петр Алексеевич Остряков, ранее работавший с В. Д. Бонч-Бруевичем. Папанин был заместителем «по практическим вопросам». В Томмоте вырубили в тайге площадку и принялись за дело. Папанину приходилось много ездить, добывая то необходимые для строительства гвозди, то питание для рабочих. С питанием дело обстояло неважно, продукты были очень дороги. Строительные работы закончили за год, хотя срок два года. Папанин пишет, что эта радиостанция была первой в Якутии. Далее он вспоминал, что именно со строительства радиостанции началась «северная повесть» его жизни. В 1926 году он выехал в Москву.

Город Томмот выполняет функции транспортного центра. Население занято в транспортно-распределительных, заготовительных организациях внегородского значения. Через город проходит Амуро-Якутская железнодорожная магистраль и магистраль Лена. 22 апреля 2006 года сдан в эксплуатацию построенный в черте города железнодорожный мост через р. Алдан. В городе — речная пристань, нефтебаза, деревообрабатывающие производства, пищекомбинат, центральная усадьба совхоза «Пятилетка», основные производства — молочное скотоводство, земледелие (овоще- и картофелеводство). Имеются Дом культуры, Дом пионеров, средние, неполные средние общеобразовательные и музыкальная школы, интернат санаторного типа, учреждения здравоохранения, торговли и бытового обслуживания.

16 августа 1997 года в город пришла железная дорога. Вначале было только грузовое движение, а 28 августа 2004 года была открыта железнодорожная станция, от которой пущен пассажирский поезд до Нерюнгри.

Железнодорожный и автомобильный мосты через реку Алдан: автомобильный был построен в 1987 году, железнодорожный открыт в 2006 году.

В 2010-х вблизи Томмота развивается добыча урана (Эльконская группа месторождений).

В состав городского поселения «город Томмот» входят город Томмот, посёлок Безымянный, село Ыллымах, село Верхняя Амга, село Улуу.

Население

Климат 
В городе Томмот умеренно-холодный климат. В течение года выпадает значительное количество осадков, даже во время самых засушливых месяцев. По классификации климатов Кёппена — субарктический климат (индекс Dfc) с коротким прохладным летом и постоянным увлажнением в течение года. По классификации Алисова — внутриконтинентальный умеренный климат. Среднегодовая влажность — 72,7%. Средняя скорость ветра — 3,2 м/с.

Достопримечательности 
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)

Примечания

Ссылки 

 Sakha.Gov.Ru — Томмот
 Сайт СЭПМ — Томмот
 Официальный сайт МО г. Томмот
 Томмот в энциклопедии «Мой город»
 Листы топографической карты O52-037, O52-037-A, O52-037-B

Города Якутии
Города, основанные в XX веке
Населённые пункты Алданского района